Беркаки́т — посёлок городского типа в Нерюнгринском районе Якутии. Железнодорожная станция на Амуро-Якутской магистрали, через посёлок проходит автодорога «Лена».

История и описание 
Беркакит находится в 7 км к юго-востоку от Нерюнгри на правом берегу речки Малый Беркакит (бассейн Алдана). Природа — среднегорная южно-якутская тайга.

Название посёлка происходит от эвенкийского слова «беркачи», что в переводе обозначает самострел — охотничья ловушка.

Возник в связи со строительством к 1979 году железнодорожной магистрали Бамовская — Тында — Беркакит на Байкало-Амурской магистрали. Отнесён к категории рабочих посёлков в 1977 году.

Выполняет функции транспортного центра. Население занято в основных и вспомогательных производствах железнодорожной станции Беркакит. Имеются Дом культуры, средние общеобразовательные и музыкальная школы, учреждения здравоохранения, торговли и бытового обслуживания.

Многоэтажные жилые дома. Памятник строителям Байкало-Амурской магистрали (1977).

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Sakha.Gov.Ru — Беркакит
 Сайт СЭПМ — Беркакит
 Лист топографической карты O-51-130-B
		

Населённые пункты Нерюнгринского района
Посёлки городского типа Якутии